Die Handball-Bundesliga 2005/06 war die 28. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 40. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 2. September 2005 und endete mit dem letzten Spieltag am 3. Juni 2006.

Saisonverlauf 
18 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2006. Aufsteiger zur neuen Saison waren der 1. SV Concordia Delitzsch, die MT Melsungen und die SG Kronau/Östringen. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 32. Mal statt.

Deutscher Meister 2006 wurde zum zwölften Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der VfL Pfullingen/Stuttgart und der 1. SV Concordia Delitzsch.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 17.904 Toren (ø 58,5 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 0,7 Tore mehr als in der Saison 2004/05. Dabei gab es 187 Heimsiege, 24 Unentschieden und 95 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der SC Magdeburg am 10. Spieltag mit 45:22 gegen den Wilhelmshavener HV. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 9. Spieltag die Mannschaft des THW Kiel mit 20:40 beim 1. SV Concordia Delitzsch. Das torreichste Spiel fand am 16. Spieltag zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg statt und endete 54:34. Das waren 29 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: der TBV Lemgo (3×), der VfL Gummersbach (4×) und der THW Kiel (27×). Torschützenkönig wurde mit 264/69 erzielten Toren Guðjón Valur Sigurðsson vom VfL Gummersbach.

Den zum 32. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des HSV Hamburg.

Statistik

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der Wilhelmshavener HV musste als Tabellensechzehnter in die Relegation. Der Gegner wurde in einer Qualifikation zur Relegation zwischen den Zweitplatzierten der Staffeln Nord und Süd der 2. Bundesliga gefunden. Hierzu wurden zwei Spiele ausgetragen.
Qualifikation
Nach Hin- und Rückspiel qualifizierte sich der TSV Bayer Dormagen mit 60:53 (31:27 und 29:26) für die Relegation zur Bundesliga.

Relegation
Nach Hin- und Rückspiel verblieb der Wilhelmshavener HV mit 56:56 (32:22 und 24:34) aufgrund der höheren Anzahl an Auswärtstoren in der Bundesliga.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2005/06 gewann die Mannschaft des HSV Hamburg. Sie besiegte im Finale am 9. April 2006 in der Color Line Arena in Hamburg die Mannschaft der SG Kronau/Östringen mit 26:25 (9:10).

All-Star-Game

Weblinks 
 Bundesliga Männer 2005/06

2005
Handballsaison 2005/06